El príncipe Julián, duque de Halland (Julian Herbert Folke Bernadotte; Danderyd, Suecia; 26 de marzo de 2021) es el tercer hijo del príncipe Carlos Felipe, duque de Värmland, y su esposa, la princesa Sofía, duquesa de Värmland. Es el séptimo en la línea de sucesión al trono y es el hermano menor de los príncipes Alejandro de Suecia y Gabriel de Suecia.

Biografía

Nacimiento 
El príncipe Julián de Suecia, Duque de Halland, nació como Julian Herbert Folke Bernadotte, el 26 de marzo de 2021, en el Hospital de Danderyd.

El ducado de Halland es unos de los ducados más importantes de Suecia. El predecesor en ostentar este título fue el príncipe Bertil de Suecia.

Es el tercer hijo y tercer varón del príncipe Carlos Felipe de Suecia, y su esposa, la princesa Sofía de Suecia. Ocupa la séptima posición en la línea de sucesión al trono Sueco, por detrás de sus hermanos, el príncipe Gabriel y el príncipe Alejandro, por detrás de su padre, el príncipe Carlos Felipe, de sus primos, el príncipe Óscar y la princesa Estela, y, de su tía, la Princesa Heredera Victoria de Suecia.

Bautismo 
Su bautismo se celebró el 14 de agosto de 2021 en la capilla real del Palacio de Drottningholm.

Sus padrinos fueron Johan Andersson, Stina Andersson, Patrick Sommerlath (primo de su padre), Jacob Högfeldt y Frida Vesterberg.

Títulos, tratamientos y honores

Títulos y tratamientos 
26 de marzo de 2021 – presente: Príncipe Julián de Suecia, duque de Halland.

(En sueco: Prins Julian av Sverige, hertig av Halland)

Distinciones honoríficas suecas 
 Caballero de la Orden de los Serafines (26/03/2021).
 Caballero de la Orden de Carlos XIII (14/08/2021).

Ancestros

Referencias 

Familia Real Sueca
Nobles de Suecia del siglo XXI
Príncipes de Suecia (Casa de Bernadotte)
Niños de la realeza
Caballeros de la Orden de los Serafines
Nacidos en Danderyd